Thomas de Ros o Roos, IX barón de Ros de Helmsley (9  de septiembre de 1427 – 17 de mayo de 1464) fue un seguidor de la Casa de Lancaster durante la Guerra de las Dos Rosas.

Familia

Thomas de Ros, nacido el 9 de septiembre de 1427, fue el hijo mayor de Thomas de Ros, VIII barón de Ros, y Eleanor de Beauchamp, segunda hija de Richard de Beauchamp, XIII conde de Warwick, y su primera esposa, Elizabeth Berkeley, hija y heredera de Thomas de Berkeley, V barón de Berkeley. Eleanor era medio hermana de Henry de Beauchamp, duque de Warwick, y Anne Neville, XVI condesa de Warwick.

El propio Thomas era medio hermano mayor de Henry Beaufort, III duque de Somerset, y Edmund Beaufort, IV duque de Somerset.

Biografía
Thomas heredó la baronía a los cuatro años. Su tío abuelo, Sir Robert Ros fue nombrado chambelán del arzobispo de Stafford el día de su nombramiento en Canterbury. Este oficia pertenecía al señor de Ros, por su tenencia de la mansión de Hethfield, Kent. La tarifa por este servicio era el mobiliario de la habitación, y la palangana y toalla. La mansión, y la tenencia que implicaba, llegaron a la familia Ros por el matrimonio de un ancestro con Margery Badlesmere.

A la edad de dieciocho años, el rey le concedió la plena posesión de los estados de sus padres. Habiendo sido leal a Enrique VI de Inglaterra en las disputas de su reinado, fue recompensado con privilegios comerciales, consintiendo principalmente en la remisión completa de los derechos consuetudinarios sobre la exportación de lana. En 1456, obtuvo permiso para ir de peregrinaje. En 1460, por los gastos y pérdidas sufridas al servicio del rey, fue recompensado con una pensión anual de cuarenta libras, así como varias mansiones requisadas al conde de Salisbury.

Ese mismo año, formó parte del ejército Lancaster para la victoriosa batalla de Wakefield. En febrero de 1461, fue uno de los caballeros nombrados por Eduardo de Westminster, príncipe de  Gales, tras la batalla de Towton, y acompañó al rey en su huida a Berwick.

Como leal apoyo de Enrique VI, Ros entró al Parlamento el 4 de noviembre de 1461. Lideró una sección del ejército Lancaster que atacó a John Neville en la batalla de Hedgeley Moor, el 25 de abril de 1464. El  15 de mayo del mismo año participó en la batalla de Hexham. El ejército de los Lancaster fue intervenido por Neville. Ros fue encontrando en el bosque, donde se escondía con Lord Hungerford. Fue decapitado al día siguiente en  Newcastl, acusado de traición, y sus tierras fueron confiscadas. El castillo de Belvoir Castle fue entregado a William, Lord Hastings.

Matrimonio e hijos
Thomas Ros se casó con Philippa Tiptoft, hija de John Tiptoft, I barón Tiptoft, con quien tuvo un hijo y cuatro hijas:
Edmund de Ros, X barón de Ros.
Eleanor de Ros, quien se casó con Sir Robert Manners de Etal, Northumberland.
Isabel de Ros, quien se casó con Sir Thomas Everingham, más tarde con Sir Thomas Grey, y finalmente con Sir Thomas Lovell.
Margaret de Ros 
Joan de Ros.

El 20 de agosto de 1471, su viuda se casó con el diplomático Edward Grimston en presencia del duque y la duquesa de Suffolk.

Ascendencia

Referencias

Bibliografía

 
 

Nobles de Inglaterra del siglo XV
Militares de la guerra de los Cien Años
Fallecidos en Newcastle upon Tyne